Cave Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Cave Lake (Idaho)
 Cave Lake (Kalifornien)
 Cave Lake (Minnesota)
 Cave Lake (Park County, Montana)
 Cave Lake (Ravalli County, Montana)
 Cave Lake (New Mexico)
 Cave Lake (Washington)
 Cave Lake (Wisconsin)

Siehe auch:
 Cave Lake State Park, State Park im White Pine County, Nevada